Le qualificazioni del singolare del Grand Est Open 88 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 19 dicembre 2021 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ėrika Andreeva (qualificata)
  Natal'ja Vichljanceva (ultimo turno, ritirata)

  Camilla Rosatello (qualificata) 
  Alice Robbe (qualificata)

Qualificate 

  Ėrika Andreeva
  Lena Papadakis

  Camilla Rosatello 
  Alice Robbe

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Grand Est Open 88 2022